SIE est une abréviation pouvant désigner :
 Science et ingénierie de l'environnement, à l'EPFL, école suisse d'ingénierie ;
 Secrétariat international de l'eau ;
 Service des impôts des entreprises, assurant en France l'assiette et le recouvrement des impôts acquittés par les entreprises (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale) ;
 Société d'intelligence économique ;
Sony Interactive Entertainment ;
 Surfaces d'intérêt écologique ;
 Système d'information environnemental ;
 Système d'information essentiel supportant un service essentiel fourni par un OSE (opérateur de service essentiel) dans le cadre de la directive NIS ;
 Système d'information sur l'eau ;

Sie peut désigner :
 le sie, une langue parlée au Vanuatu.

Notes et références